Marc Platt peut faire référence à :

 Marc Platt (1913–2014), un danseur américain,
 Marc Platt (1957- ), un producteur de films et de théâtre américain,
 Marc Platt (1953- ), écrivain britannique.